Dziekoński ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Dziekoński († 1812), polnisch-litauischer Politiker und Schriftsteller 
 Józef Bohdan Dziekoński (1816–1855), polnischer Schriftsteller
 Józef Pius Dziekoński (1844–1927), polnischer Architekt und Hochschullehrer
 Kazimierz Dziekoński (1779–1849), polnischer General
 Marek Dziekoński (1930–2002), polnischer Architekt
 Olgierd Dziekoński (* 1950), polnischer Architekt und Politiker
 Tomasz Dziekoński (1790–1875), polnischer Dichter und Pädagoge